Malagazzia är ett släkte av nässeldjur. Malagazzia ingår i familjen Malagazziidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Malagazzia